Antroponímia:
 Els Correggio, família italiana.
Antonio da Correggio pintor italià del Renaixement.
 Geografia: ciutat italiana pròxima a Reggio Emilia. Vegeu Correggio (Reggio de l'Emília).